Spojení písmen M a číslice 31 může mít různé významy:

 Messier 31 – spirální galaxie, známá jako Galaxie v Andromedě
 Dálnice M31 (Maďarsko) – dálniční propojka v Maďarsku